Премштеттен () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Грац-Умгебунг. . Официальный код — 60670.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Матиас Покорн (АНП) по результатам выборов 2021 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 16 мест.
 СДПА занимает 6 мест.
 Зелёные занимает 2 места.
 СПО занимает 1 место.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии